Пражский мир:

 Пражский мир (1635) — договор в ходе Тридцатилетней войны
 Пражский мир (1866) — договор в ходе Австро-прусской войны